Supergigant kobiet na 42. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 5 lutego 2011 na trasie Streicher. Tytułu mistrzyni świata z Ga-Pa broniła Austriaczka Elisabeth Görgl.
Pierwszy wyścig mistrzostw, zaplanowany był na godz. 11:00 (CET). Ze względu na złe warunki w pogodzie, start był opóźniony w odstępach 15-minutowych do 14:30; wyścig zakończono zaledwie po 30 ukończonych przejazdach (36 zawodniczek), z powodu mgły.
 
Lindsey Vonn po ciężkim wypadku na trasie, została helikopterem przetransportowana do pobliskiego szpitala. Zerwała więzadła krzyżowe przednie i przyśrodkowe, więzadła pobocznego w jej prawym kolanie i doznał złamania kości piszczelowej bocznej.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Supergigant kobiet